«Зникнення» — фільм 2008 року.

Зміст 
Катя і Сергій — щаслива сімейна пара. У них спільний бізнес. Джип останньої моделі. Квартира у сучасному будинку в центрі міста. Все настільки добре і благополучно, що подружжя вже подумують про заміський триповерховий котедж з басейном. Та одного разу все змінилося – Сергій зник. Катя починає власне розслідування.

Посилання 

Фільми-мелодрами Росії